2 miejscowości w Polsce: 
 Dobieszów – wieś w woj. opolskim, w pow. głubczyckim, w gminie Głubczyce 
 Dobieszów – wieś w woj. opolskim, w pow. kędzierzyńsko-kozielskim, w gminie Pawłowiczki